El término Xico puede referirse:

En la geografía mexicana

En el estado de Veracruz
a Xico,un municipio;

En el estado de Hidalgo
a Xico;

En el Estado de México
a San Miguel Xico, cabecera municipal de Valle de Chalco Solidaridad;
al Cerro de Xico, una eminencia orográfica;

En la historia de España
a Xico Tarrés, un político.